FA Premier League 2003-04 sæson var den tolvte sæson af Premier League. Arsenal F.C. vandt sæsonen ubesejret med 90 point.

Tabel 

Kilde:

Statistik

Målscorere
Kilde:

Assister

Referencer 

2003-04